Дми́трий Расторгу́ев:

 Расторгуев, Дмитрий Алексеевич (1855—?) — московский купец 1-й гильдии, коммерции советник, выборный Купеческой управы.
 Расторгуев, Дмитрий Иванович (1803—1873) — московский купец 1-й гильдии, благотворитель.